Alan King – musicista britannico
 Alan King – attore statunitense
 Alan King – regista canadese